Steinschnitt steht für:

 Steinschnitt (Geometrie), das Zeichnen von technischen Steinkörpern
 Steinschneidekunst, siehe Glyptik
 Lithotomie, die operative Entfernung von Blasensteinen; siehe Lithotomus